Il termine donne può essere il plurale di donna, ma anche:

Astronomia 
 Donne – cratere di Mercurio

Cinema
Donne (The Women) – film del 1939 diretto da George Cukor
Donne - Waiting to Exhale (Waiting to Exhale) – film del 1995 diretto da Forest Whitaker

Musica 
 Donne – album di Stefano Rosso del 1982
 Donne – canzone di Riccardo Fogli del 1982
 Donne – singolo di Zucchero del 1985
 Donne – album dei Neri per Caso del 2010

Letteratura
 Donne (Women) – romanzo di Charles Bukowski del 1978
 Donne (For Better for Worse) – romanzo di Penny Jordan
 Donne – romanzo di Andrea Camilleri del 2014
Donne (Ladies) – raccolta di racconti di Patricia Highsmith (La nave di Teseo, 2021)
John Donne – poeta britannico

Televisione 
 Donne – programma televisivo del 2007 condotto da Monica Leofreddi su Rai 2
 Donne – miniserie televisiva del 2016 tratta dai racconti di Andrea Camilleri, trasmessa su Rai 1

Pagine correlate 
Donna (disambigua)